Messier 11 (M11), een object aan de sterrenhemel
M11, een maat metrisch schroefdraad
Magic 2011 (M11), de twaalfde basisset van Magic: The Gathering (MTG)
Een verkeersweg:
 M-11 (Bosnië en Herzegovina)
M11 (Denemarken), zie Holbækmotorvejen
M11 (Groot-Brittannië)
M11 (Hongarije)
M11 (Ierland)
M11 (Oekraïne)
M-11 (Rusland)
M11 (Wit-Rusland)
 Een voormalige verkeersweg:
 M11 (Joegoslavië)